Unleashed ("senza guinzaglio" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Danny the Dog (Danny the Dog / Unleashed) – film del 2005 diretto da Louis Leterrier

Musica 
 Unleashed – gruppo musicale death metal svedese
 Unleashed – album dei Wolfstone del 1991
 Unleashed! – album dei Wild Boyz del 1992
 Unleashed – album dei Ten Foot Pole del 1997
 Unleashed – album di Toby Keith del 2002
 Unleashed – album di Bow Wow del 2003
 Unleashed – album degli Exilia del 2004
 Unleashed – album di Dannii Minogue del 2007
 Unleashed – singolo degli Epica del 2009
 Unleashed – album degli Skillet del 2016.